Die Atlantic Division ist eine der Eastern Conference zugehörige Division der nordamerikanischen Eishockeyliga National Hockey League. Sie umfasst acht Teams, ebenso wie die Metropolitan Division als ihr Gegenstück innerhalb der Eastern Conference.

Die Einteilung der Conference in Divisions erfolgt recht willkürlich. So umfasst die Atlantic Division alle Teams der Eastern Conference, die nördlich von New York beheimatet sind (inkl. aller kanadischen Teams), sowie die Teams aus Florida. Die Atlantic Division wurde nach der Expansion der Liga 1993 als Nachfolger der Patrick Division gegründet. Im Rahmen der Umstrukturierung zu Beginn der Saison 2013/14 ging die Bezeichnung „Atlantic Division“ auf die vormals als Northeast Division bekannte Division über. Die frühere Atlantic Division heißt nun Metropolitan Division und bildet gemeinsam mit der Atlantic selbst die gesamte Eastern Conference. Demzufolge ist das Teilnehmerfeld seit der Saison 2013/14 ein komplett neues.

Teams

Saisonstatistik 

Legende: Playoff-Qualifikation in grün, Punkte in Klammern, Stanley-Cup-Gewinner dieser Saison fett

NHL-Division